Ninja Gaiden может означать:

 Ninja Gaiden (серия игр) — серия видеоигр.
 Ninja Gaiden (аркадная игра) — оригинальная аркадная игра.
 Ninja Gaiden (NES)
 Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos
 Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom
 Ninja Gaiden (Master System)
 Ninja Gaiden Trilogy для SNES — компиляция трёх игр, вышедших на NES.
 Ninja Gaiden (игра, 2004) для Xbox.
 Ninja Gaiden Sigma — ремейк для PlayStation 3.
 Ninja Gaiden Dragon Sword для Nintendo DS.
 Ninja Gaiden 2 (Xbox 360)
 Ninja Gaiden Sigma 2 — порт игры для PlayStation 3.
 Ninja Gaiden (Game Gear)
 Ninja Gaiden Shadow для Game Boy.
 Ninja Gaiden 3 — для Xbox 360, PlayStation 3 и Wii U.